Кошáчья лáпа ( — «штык кошачья лапа») или кошáчьи лáпки — узел, который идёт в дело, когда концы строп нужно прикрепить к гаку с таким расчётом, чтобы выбрать избыточную длину. Ключевым достоинством узла является равномерное распределение нагрузки на наиболее напряжённом участке стропы. Узел назван из-за сходства с лапой кошки. Русское название калькировано из английского языка ().

Способ завязывания 

Завязать стропом глухую петлю (полусхватывающий узел); сделать образовавшимися петлями несколько необходимых оборотов в противоположные стороны; накинуть полученные петли на гак.

Литература 
 Ashley, Clifford W. (1944). The Ashley Book of Knots, Doubleday. ISBN 0-385-04025-3
 Лев Николаевич Скрягин, Морские узлы: Издательство «Транспорт»; Москва; 1994; 115 с. ISBN 5-277-01807-7
 Василий Васильевич Новиков, Узлы. Способы вязания и применение, — М.: ООО Издательство Лабиринт Пресс, 2003. — 48 с., 10000 экземпляров ISBN 5-9287-0413-5
 Григорьев В. В., Грязнов В. М., Судовые такелажные работы, Изд. 4-е, перераб. и доп. М., «Транспорт», 1975, 112 с.
 Шпаковский Марк Максимович, Большая энциклопедия узлов — Москва: Издательство АСТ, 2016. — 256 с.: ил. — (Подарок настоящему мужчине), 2000 экз. 
 Будворт, Джефри. Узлы. Полная энциклопедия. Более 200 способов вязания узлов. — Москва: Эксмо, 2014. — 256 с.: ил. — 
 Авт.-сост. В. В. Ткаченко, С. И. Стовбун, Худож. У34 Н. Н. Колесниченко, Узлы и сети, — ООО «Издательство АСТ»; Донецк: «Сталкер», 2002. — 94, |2| с. — (Удачная рыбалка).

Примечания

Ссылки 
 
 Кошачья лапа — статья из книги Л. Скрягина «Морские узлы»

См. также 
 Список узлов

Штыковые
Затягивающиеся петли
Схватывающие узлы
Морские узлы
Узлы